Altındere (türkisch: „goldener Bach“) bezeichnet als geografischer Begriff
 Altındere (Denizli), ein Dorf in der türkischen Provinz Denizli
 Altındere (Fluss), einen Fluss in der türkischen Provinz Trabzon

Altındere ist der Familienname folgender Personen:
 Halil Altındere (* 1971), türkischer Multimedia- und Aktionskünstler